Herberta steht für:

 die seltene weibliche Form des Vornamens Herbert
 (1363) Herberta, ein Asteroid des Hauptgürtels